Die siebente U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1965 in Tokio in Japan ausgetragen. Das Turnier begann am 24. April und endete am 5. Mai. Sieger wurde Israel durch einen 5:0-Sieg im Finale gegen Birma.

Modus 
Die zehn gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppen qualifizierten sich für das Halbfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Israel wurde durch einen Sieg in der Neuauflage des Vorjahresfinals zum zweiten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1965 auf rsssf.com (englisch)

1965
Fußballveranstaltung 1965
Fußball (Japan)
Sportveranstaltung in der Präfektur Tokio